Olof Håkansson kan åsyfta:

 Kung Olof av Danmark och Norge, 1370 - 1387
Olof Håkansson (talman), 1695 - 1769